Шпитальный:

Шпитальный — должность в войске Речи Посполитой, заведующий медицинской службой.

Фамилия 
 Шпитальный, Борис Гавриилович (1902—1972) — советский оружейный конструктор. Герой Социалистического Труда.
 
 Шпитальный, Владислав Вадимович (род. 1996) — российский футболист.
 Шпитальный, Пётр Львович — советский композитор и педагог.